Lisboa-Rio (2000) é um álbum do guitarrista português António Chainho.

Músicas 
 Lisboa 6:30 (António Chaínho)
 Flor Lunar (Letra: Ronaldo Bastos Música: Celso Fonseca)
 Os Argonautas (Caetano Veloso)
 A conversa das Comadres (António Chaínho)
 Ronque (António Chaínho)
 Fado Moderno (Letra: Ronaldo Bastos Música: Celso Fonseca Música: António Chaínho)
 Valsinha (Letra: Vinícius de Moraes Música: Chico Buarque)
 A Zanga das Comadres (António Chaínho)
 Asa Branca (Luís Gonzaga e Humberto Teixeira)
 Copo Vazio (Gilberto Gil)
 Cumpriu-se o mar (Letra: Ronaldo Bastos Música: Celso Fonseca Música: António Chaínho)
 Lisboa 23 H (António Chaínho)

Ligações externas 
 António Chainho (Página oficial)
 CCB (Página oficial)
 Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa
 eCard Para ver e ouvir (Flash)
 Rão Kyao - Site oficial

<p style="margin-top: 0px;"> Discografia de António Chainho  Guitarra Portuguesa | The London Philharmonic Orchestra | A Guitarra e Outras Mulheres | Lisboa-Rio | Ao Vivo no CCB 

António Chainho
Álbuns de 2000
Álbuns em língua portuguesa